Плаја Колорада има више значења:

 Плаја Колорада (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Плаја Колорада (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Плаја Колорада (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику